Stadionlaan (Almelo)
Stadionlaan (Deinze)
Stadionlaan (Den Bosch)
Stadionlaan (Denderleeuw)
Stadionlaan (Hengelo)
Stadionlaan (Leuven)
Stadionlaan (Rotterdam)
Stadionlaan (Utrecht)
Stadionlaan (Willebroek)